Gergely Károly (1951) jogász
 Gergely Károly (1953–2009) labdarúgó, edző